Дисонанс (музика) — співзвуччя, що сприймається на слух, як негармонійне, незлитне.
 Дисонанс (поезія) — вид римуючого співзвуччя, у якому збігаються приголосні, але не збігаються наголошені голосні.
 Когнітивний дисонанс — внутрішній психічний конфлікт, що виникає при конфлікті релевантних, але несумісних за змістом повідомлень.
 Консонанс і дисонанс